Испания принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в шестнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 7 спортсменов (4 мужчины, 3 женщины).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

2002
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года